BKChem é um software livre, escrito em Python, que faz desenhos 2D de moléculas, usando um editor próprio ou lendo as informações do SMILES ou do InChI, e permite exportar estes desenhos em vários formatos, como SVG ou PNG.

Softwares em Python
Programas científicos de computador
Programas de computador livres educativos
Software livre programado em Python